Baumgardner ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Baumgardner (* 1970), US-amerikanische Publizistin, Filmemacherin und Frauenrechtlerin
 Randy Baumgardner (* 1956), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Baumgartner
 Baumgarten
 Baumgärtner
 Paumgartner